Бабса́к-бий — предводитель рода карагай-кыпсак башкирского племени кыпсак во второй половине 15 века.

Биография 
Во 2 й половине 15 века в Башкирии велась борьба племен за власть в Союзе семи башкирских племён. Предводителем рода карагай-кыпсак башкирского племени кыпсак был Бабсак-бий.

При Бабсак-бие род карагай-кыпсак расселился на вотчинных землях бурзян.

По сведениям «Шежере рода карагай-кыпсак» Бабсак-бий был убит предводителем племени бурзян Кара-Килембетом в междоусобной войне.

По башкирскому преданию «Бабсаҡтүбә» («Курган Бабсака»), место захоронения Бабсак-бия находится рядом с деревней Акбулатово нынешнего Бурзянского района.

Бабсак-бий — один из героев башкирского эпоса «Бабсак и Кусэк», в котором отражены реальные исторические события: военное соперничество башкир из племени бурзян с кипчаками, переселявшимися на Южный Урал с Алтая. Во время многовекового противостояния (с VII по XIII вв.) кипчаки не смогли сломить бурзян, и в итоге стали одним из родов в составе башкирского народа.

См. также 
 Башкирский народный эпос Бабсак и Кусэк

Литература 
 Башҡорт халҡ ижады. 1-се т. Өфө, 1954;
 Башкирские шежере. Уфа, 1960;
 Башкирское народное творчество. Т.1: Эпос. Уфа, 1987.

Ссылки 
 Статья «Бабсак-бий»  в Башкирской энциклопедии
 «Курган Бабсак-бия»
 

Башкирские тарханы
Предводители башкирских восстаний